Wekarua Island ist der Name folgender Inseln in Neuseeland:

 Wekarua Island (Waikato), Insel an der Westküste der Coromandel Peninsula
 Wekarua Island (Sugar Loaf), Insel an der Nordostküste der Region Northland